John de Vere puede referirse a:

John de Vere, VII conde de Oxford
John de Vere, XII conde de Oxford
John de Vere, XIII conde de Oxford
John de Vere, XIV conde de Oxford
John de Vere, XV conde de Oxford
John de Vere, XVI conde de Oxford